La Ligue des champions féminine de l'UEFA 2021-2022 est la  édition de la plus importante compétition inter-clubs européenne de football féminin.

Elle se déroule lors de la saison 2021-2022 et oppose les vainqueurs des différents championnats européens de la saison précédente, les dauphins des seize meilleurs championnats européens et les troisièmes des six meilleurs championnats européens.

Désignation de la ville organisatrice de la finale 
Le 2 mars 2020 à Amsterdam, le Comité exécutif de l'UEFA désigne le Juventus Stadium de Turin pour l'organisation de la finale.

Évolution du format 
Pour augmenter l'intérêt et l'attractivité de la Ligue des champions féminine, l'UEFA met en place une nouvelle formule de la compétition avec une phase de groupes, de quatre poules de quatre équipes, remplaçant les seizièmes et huitièmes de finale actuels. Les deux premiers de chaque groupe se qualifiant pour les quarts de finale. La phase de groupe est précédée de deux tours de qualification, divisés en voie des championnes et voie de la Ligue. Le premier tour se fait sous la forme de mini-tournois à élimination directe avec une demi-finale, un match pour la troisième place et une finale, tandis que le deuxième tour est une confrontation aller-retour. Enfin les droits TV de la compétition sont centralisés pour la première fois.

De plus, le 24 juin 2021, l'UEFA annonce l'abolition de la règle des buts marqués à l'extérieur dans toutes les compétitions interclubs de l'UEFA, qui était utilisée depuis 1965. Par conséquent, si lors d'un match aller-retour, deux équipes marquent le même nombre de buts au total, le vainqueur ne sera pas déterminé par le nombre de buts marqués à l'extérieur, mais par une prolongation de 30 minutes, et si les deux équipes marquent le même nombre de buts en prolongation, le vainqueur sera déterminé par une séance de tirs au but.

Participantes 
Un nouveau format est utilisé à partir de cette édition.

Le schéma de qualification de la Ligue des champions féminine de l'UEFA 2021-2022 est le suivant :
 le tenant du titre est directement qualifié pour la phase de groupes ;
 les trois meilleures associations les mieux classées au coefficient UEFA à l'issue de la saison 2019-2020 ont leurs clubs champions qualifiés directement pour la phase de groupes ;
 les associations classées de la  à la  place ont leurs clubs champions qualifiés pour le deuxième tour de qualification ;
 les six meilleures associations les mieux classées ont leurs clubs vice-champions qualifiés pour le deuxième tour de qualification ;
 les associations classées à la  place et au-delà  ont leurs clubs champions qualifiés pour le premier tour de qualification ;
 les deuxièmes des championnats des associations classées des rangs 7 à 16 et les troisièmes des championnats classés des rangs 1 à 6 sont qualifiés pour le premier tour de qualification
 si plus de 50 associations sont concernées, alors un tour préliminaire est joué entre les associations les moins bien classées pour que 44 champions puissent jouer le premier tour de qualification.

Contrairement à la Ligue des champions masculine, les fédérations européennes ne présentent pas toutes une équipe, donc le nombre exact d'équipes n'est pas fixé jusqu'à ce que la liste d'accès soit complètement connue. L'UEFA communique la liste des clubs engagés le 30 juin 2021 ; 72 équipes sont concernées, un nouveau record dans cette compétition.

Calendrier

Phase qualificative

Premier tour de qualification 
Le tirage au sort du premier tour de qualification a lieu le . Il concerne les champions des associations classées à partir de la  au classement UEFA, qui jouent la voie des champions, auxquels s'ajoutent les troisièmes des six premières associations et les vice-champions des associations classées de la  à la , qui jouent la voie de la Ligue, pour un total de cinquante-neuf équipes. Les vainqueurs de ce tour se qualifient pour le deuxième tour de qualification.

Les demi-finales de ce tour ont lieu le  et les finales et matchs pour la troisième place le . Les matchs pour la troisième place servent à l'attribution de points pour le coefficient UEFA. Chaque mini-tournoi comporte une équipe hôte.

Voie des Champions

Voie de la Ligue

Deuxième tour de qualification 
Le tirage au sort du deuxième tour de qualification a lieu le . Il concerne les champions des associations classées de la  à la  au classement UEFA, ainsi que les champions vainqueurs du premier tour de qualification, qui jouent la voie des champions, auxquels s'ajoutent les vice-champions des six premières associations et les vainqueurs non-champions du premier tour de qualification, qui jouent la voie de la Ligue, pour un total de vingt-quatre équipes. Les vainqueurs de ce tour se qualifient pour la phase de groupes.

Les matchs aller ont lieu les  et  et les matchs retour les 8 et .

|-
!scope=col colspan=5|Voie des Champions

|-
!scope=col colspan=5|Voie de la Ligue

|}

Phase de groupes

Format et tirage au sort 
Le tirage au sort de la phase de groupes a lieu le 13 septembre 2021. Les seize équipes participantes sont placées dans quatre chapeaux de quatre équipes, sur la base des règles suivantes :

 le chapeau 1 est réservé au tenant du titre ainsi qu'aux champions des trois meilleures associations sur la base de leur coefficient UEFA en 2020. Si le tenant du titre est l'un de ces champions, alors le champion de la quatrième meilleure association rejoint ce chapeau.
 les chapeaux 2, 3 et 4 contiennent les équipes restantes, réparties en fonction de leur coefficient UEFA en 2021.

Les 16 équipes sont réparties en quatre groupes de quatre équipes, avec comme restriction l'impossibilité pour deux équipes d'une même association de se rencontrer dans un groupe, ainsi que l'impossibilité pour les équipes russes et ukrainiennes d'être tirées dans un même groupe en raison de la guerre russo-ukrainienne.

 
 : Tenant du titre : Champion national

Matchs et classements 
Légende des classements

Légende des résultats

Critères de départage 
Selon l'article 18.01 du règlement de la compétition, en cas d’égalité de points de plusieurs équipes à l'issue des matches de groupe, les critères suivants sont appliqués dans l'ordre indiqué pour établir leur classement :
 plus grand nombre de points obtenus dans les matches de groupe disputés entre les équipes concernées ;
 meilleure différence de buts dans les matches du groupe disputés entre les équipes concernées ;
 plus grand nombre de buts marqués dans les matches du groupe disputés entre les équipes concernées ;
 si, après l’application des critères 1 à 3, plusieurs équipes sont toujours à égalité, les critères 1 à 3 sont à nouveau appliqués exclusivement aux matches entre les équipes concernées afin de déterminer leur classement final. Si cette procédure ne donne pas de résultat, les critères 5 à 11 s’appliquent ;
 meilleure différence de buts dans tous les matches du groupe ;
 plus grand nombre de buts marqués dans tous les matches du groupe ;
 plus grand nombre de buts marqués à l’extérieur dans tous les matches du groupe ;
 plus grand nombre de victoires dans tous les matches du groupe ;
 plus grand nombre de victoires à l'extérieur dans tous les matches du groupe ;
 total le plus faible de points disciplinaires sur la base uniquement des cartons jaunes et des cartons rouges reçus durant tous les matches du groupe (carton rouge = 3 points, carton jaune = 1 point, expulsion pour deux cartons jaunes au cours d'un match = 3 points) ;
 meilleur coefficient de club.

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Phase à élimination directe

Qualification et tirage au sort 
Pour le tirage des quarts de finale, les 4 premiers de groupe du tour précédent sont têtes de série, ainsi ils ne peuvent donc pas se rencontrer et reçoivent pour le match retour.

Deux équipes issues du même groupe ne peuvent pas non plus se rencontrer en quarts de finale. Le tirage au sort de toute la phase à élimination directe a lieu le  à Nyon.

Quarts de finale 
Les matchs aller se jouent les 22 et  et les matchs retour les 30 et .

Demi-finales 
Les matchs aller se jouent les 23 et  2022, et les matchs retour les 30 et  2022.

Finale 
La finale se dispute sur une seule rencontre, le samedi , à Turin en Italie, au Juventus Stadium.

Tableau final

Statistiques

Statistiques individuelles 
Les statistiques sont prises à partir de la phase de groupes.

Notes et références

Notes

Références 

2021-2022
Saison 2021-2022 de football
Football F1